Le nom Harvey a été utilisé pour désigner cinq tempêtes tropicales situées dans l'océan Atlantique :

 Tempête tropicale Harvey (1981) ;
 Tempête tropicale Harvey (1993) ;
  ;
 Tempête tropicale Harvey (2005) ;
 Tempête tropicale Harvey (2011) ;
 Ouragan Harvey (2017) de catégorie 4 qui a fait des dégâts importants et au moins 83 morts au Texas et en Louisiane à cause de ses pluies intenses.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme